Игнато́вич () — белорусская фамилия, образованная от имени Игнат. Фамилия Игнатович (польск. Ihnatowicz) имеет также и польское происхождение. Игнатовичи — это дворянский род, носящий герб Годземба.

Известные носители:
 Игнатович, Александр Николаевич (1947—2001) — российский историк.
 Игнатович, Андрей Сергеевич (род. 2003) — белорусский футболист.
 Игнатович, Борис Всеволодович (1899—1976) — фотограф и кинооператор, фотохудожник.
 Игнатович, Виктор Викентьевич (1897—1943) — трижды Краснознамёнец.
 Игнатович, Геннадий Иванович (род. 1959) — советский футболист.
 Игнатович, Демьян Игнатьевич (более известен под фамилией Многогрешный; 1631—1703) — гетман Войска Запорожского на Левобережной Украине, преемник гетмана Ивана Брюховецкого.
 Игнатович, Евгений Андреевич (1916—2000) — участник обороны Севастополя.
 Игнатович, Инна Ивановна (1879—1967) — революционерка, российский и советский историк.
 Игнатович, Максим Андреевич (род. 1991) — российский хоккеист, защитник.
 
 Игнатович, Ольга Всеволодовна (1905—1984) — фотограф.
 Игнатович, Оттон Людвигович (1857—1915) — архитектор, художник, археолог.
 Игнатович, Павел Геннадьевич (род. 1989) — российский футболист.
 Игнатович, Сергей Сергеевич (род. 1992) — белорусский футболист.
 Игнатович, Феодор Киргакович (в монашестве Феофил; 1726—1788) — епископ Русской православной церкви, епископ Черниговский и Новгород-Северский.

См. также 
 Игнятович, Яков (1822—1889) — сербский писатель.

Примечания 

Шляхетские роды герба Годземба